Кёлен или Келен (, , , ) — французская, немецкая и нидерландская фамилия, а также топоним.

Фамилия 
 Кёлен, Герард ван (1678—1726) — голландский картограф, сын Иоганна ван Кёлена.
 Келен, Иасент Луи де (1778—1839) — французский католический епископ, архиепископ Парижский.
 Кёлен, Изабель ван (род. 1966) — нидерландская скрипачка и альтистка.
 Кёлен, Иоганн ван (1654—1715) — голландский картограф, основатель династии картографов ван Кёлен.
  (1704—1755) — голландский картограф, сын Герарда ван Кёлена, внук Иоганна ван Кёлена.
 Кёлен, Пенелопа (род. 1940) — победительница конкурса красоты «Мисс Мира 1958»

 Кёлен-Делстра, Атье (1938—2013) — нидерландская конькобежка.

Топоним 
 Кёлен — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.